Austria:
 Naarn im Machlande – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg
 Naarn – rzeka, dopływ Dunaju